Со́мерсет, или Со́мерсетшир (,  или ; , ) — церемониальное и неметропольное графство Англии, расположенное в юго-западной части страны. Занимая территорию в 4171 квадратный километр, Сомерсет граничит с Бристолем и Глостерширом на севере, Уилтширом на востоке, Дорсетом на юго-востоке и Девоном на юго-западе. На севере и западе территория графства частично ограничена Бристольским заливом и устьем реки Северн. Столицей графства является город Тонтон, расположенный в его южной части. Население Сомерсета — 910 тысяч жителей (по данным переписи населения 2011 года).

Территория графства представляет собой в основном сельскую сильно холмистую местность. Существуют доказательства того, что начиная с эпохи палеолита в данной местности существовали поселения людей, которые сохранялись и в первом столетии нашей эры во время римского вторжения, и в последующее раннее Средневековье во время господства англосаксов. Сомерсет сыграл значительную роль во время сбора сил против викингов Альфредом Великим, а также в более поздней революции и восстании Монмута.

Сельское хозяйство является основой экономики графства. Разведение овец и крупного рогатого скота, в том числе для шерсти и сыра (прежде всего чеддер), одновременно является как традиционным, так и современным занятием для региона, так же как и более необычная деятельность по выращиванию ивы для плетения корзин. Когда-то в Сомерсете было множество яблоневых садов, и графство до сих пор славится своим крепким сидром. Уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Крупнейшими секторами занятости являются розничная торговля, промышленность, туризм, здравоохранение и социальное обеспечение. Рост населения выше, чем в среднем по стране.

Топонимика 
Название происходит от древнеанглийского слова Sumorsǣte, которое в свою очередь является сокращением от Sumortūnsǣte, означающего «люди, живущие в  или зависящие от него». Первое известное использование названия Somersæte относится к 845 году, после захвата территории саксами. Sumortūn, а также его современный аналог Somerton, может означать «летнее поселение», фермерский дом, который используется только в летний период. По другой версии название происходит от Seo-mere-saetan, что означает «поселенцы на берегу моря-озера». Жители Сомерсета впервые упоминаются в англосаксонских хрониках от 845 года, в изменённой форме слова: Sumursætum, однако первые упоминания графства, относящиеся к 1015 году, используют правильный вариант. Архаичное названия графства — Somersetshire — впервые упоминается в хрониках за 878 год.

Валлийское название Сомерсета звучит как Гулад-ир-Хав (, [гу:лад ър хав]), корнское — Gwlas an Hav, бретонское — Bro an Hañv, и во всех трёх языках означает «Страна лета».

История

Первые поселения 
Пещеры холмов  были заселены в эпоху палеолита и на данный момент являются археологическими памятниками. Кости из пещеры , например, относятся к периоду 12 000 лет до н. э., а целый скелет, известный как Человек из Чеддара датируется 7150 годом до н. э. Также в пещерах Сомерсета было найдено множество рисунков того времени.

Заселение прибрежных территорий графства, в частности древнейшего города Гластонбери и местности возле 137-метрового холма , также имеет долгую историю, берущую начало с первых поселений охотников эпохи мезолита. Частые перемещения способствовали строительству Свит-Трека — одной из древнейших дорог в Северной Европе, которая датируется 3807-3806 г. до н. э.

Точный возраст хенджа недалеко от деревни  неизвестен, но считается, что сооружение принадлежит эпохе неолита. Также известно множество поселений железного века, некоторые из которых появились повторно в раннем средневековье.

Римское вторжение 
В доримское время территорию Сомерсета населяли бриттские племена дуротригов, пользовавшиеся некоторой автономией и в римское время (племенной столицей дуротригов считается город, находившийся на месте нынешнего Ильчестера). Экономическому развитию территории и её частичной романизации в те годы способствовали добыча соли, разработка свинцовых руд и считавшиеся священными источники, благодаря которым город Бат, центр территории, стал в те годы достаточно крупным поселением.

В конце IV века римская администрация в Британии ослабла, экономические связи с материком прекратились и в Сомерсете и на прилегающем к нему полуострове Корнуолл восстановилось племенное управление — эти территории вошли в состав королевства Думнония, про которое известно крайне мало. Сомерсет был периферией королевства и в конце VI века (традиционная дата — 577 год) был захвачен Уэссексом. В дальнейшем территория, благодаря своим ресурсам, была объектом борьбы между Уэссексом и Мерсией, пока к началу X века не превратилась в оплот сопротивления англосаксов скандинавам. В 973 году в Бате был коронован король Англии Эдгар.

Сомерсет в период Средневековья 
После норманнского завоевания в Сомерсете было построено большое количество укрепленных замков, служивших в качестве резиденций местным баронам. Благодаря мягкому климату и долгой истории аграрного освоения, Сомерсет являлся важным сельскохозяйственным регионом в Англии. О его относительном богатстве свидетельствует большое количество церквей и монастырей.

После эпидемии чумы в XIV веке (см. Черная смерть) население графства сократилось примерно вдвое, а земледелие из-за нехватки рабочих рук было заменено на овцеводство и в XV—XVI века Сомерсет стал центром производства шерсти. В это же время началась добыча угля.

Новое и новейшее время 
В XVII веке территория графства была разорена в ходе Английской революции и восстаний против Якова II, многие участники которых были казнены или сосланы. В то же время Бат и окрестности становятся популярным местом проведения отдыха аристократии. В ходе Промышленной революции в Англии экономическое значение Сомерсета постепенно уменьшается и уже к концу XIX века он превратился в сельскую глубинку.

Сейчас важную роль в экономике графства играет туризм.

География

Геология 
Большую часть территории Сомерсета можно разделить на несколько типов, определяемых геологией местности. Это карстовые известняки на севере, глинистые долины и заболоченные участки в центре, оолиты на востоке и юге региона, а также песчаник девонского периода на западе.

К северо-востоку от малонаселенных прибрежных равнин и болот располагается  — ряд умеренно высоких известняковых холмов. Центральная и западная части Мендип-Хиллс входят в специальный список  с 1972 года и занимают 198 км². В основном эти холмы являются пастбищами, лишь небольшое количество используется в качестве пахотных земель.

На юго-западе располагаются холмы , получившие в 1956 году первыми в Англии статус . Среди холмов можно обнаружить вересковые пустоши, дубовые леса, древние парки с хвойными деревьями. Весь объект занимает площадь в 99 квадратных километров.

Пещеры и реки 
На территории Сомерсета находится обширная сеть пещер, включая например ; протекает множество подземных рек; отмечено большое количество разнообразных ущелий, таких как  и Чеддер. Помимо подземных рек, в Сомерсете значительное количество обычных рек, среди которых Акс, , , Паретт, , Тон, Йео. Именно значительное количество рек является главной причиной заболоченности западного Сомерсета. На севере графства река  впадает в более крупную реку Эйвон. Река Паретт тянется почти до города  и содержит на своих берегах следы двух причалов времен римского вторжения.

Побережье 
Северная граница Сомерсета включает в себя 64 километра береговой линии Бристольского залива и устья реки Северн. По высоте приливов Бристольский залив занимает второе место в мире. Высота приливов весной в отдельных местах достигает 12 метров. В графстве разработан проект по строительству плотины для использования этой энергии. Основные прибрежные города с запада на северо-восток: Уэстон-сьюпер-Мэр, , , , Кливдон, Портисхед. Прибрежная зона между Майнхедом и самой восточной точкой в  является .

Климат 
Так же как и в остальной юго-западной Англии климат Сомерсета более мягкий и влажный, чем на территории остальной части Англии. Среднегодовая температура графства — 10 °C. Июль и август являются самыми теплыми месяцами в году со среднесуточными максимумами около 21 ° C. Зимой средняя минимальная температура около 1°. Среднегодовое число солнечных часов — 1600, что немного меньше, чем в среднем по региону. Среднее количество осадков составляет около 700 мм. Обычно в год бывает 8-15 дней снегопада. С ноября по март скорость ветра максимальна, а с июня по август минимальна. Преобладающим ветром является юго-западный.

Административное деление 
В состав графства входят 5 административных районов и 2 унитарные единицы:

Достопримечательности 
 Эксмур
 Замок Нунни
 Модель Солнечной системы в Сомерсете

Известные уроженцы 
 Артур Кларк — писатель-фантаст.
 Ричард Чорли — географ и геоморфолог.
 Питер Хаггет — географ.
 Дженсон Баттон — автогонщик, чемпион мира Формулы-1 2009 года.
 Элис Темперли — модельер.
 Гвендолин Осборн — актриса и фотомодель.
 Ричи Блэкмор — гитарист, один из основателей группы Deep Purple.
 Каллист Уэр - митрополит Диоклийский,  иерарх Константинопольской Православной Церкви, профессор Оксфорда.

Упоминания в культуре 
Режиссёр Эдгар Райт снял фильм «A Fistful of Fingers», в котором действие происходит в городе Уэлсе, графства Сомерсет, а теглайн звучит следующим образом: «Величайший вестерн из когда-либо сделанных в… Сомерсете». Также в Сомерсете происходит действие другого фильма режиссёра «Dead Right».

См. также 
 Список участков особого научного значения Сомерсета
 Маммерсет, шуточный несуществующий диалект, частично основан на диалектах графства Сомерсет

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Somerset County Council
 Bath & North East Somerset Council
 North Somerset Council
 Перепись населения Англии и Уэльса 2011 года.
 

Графства Англии